Abdul Rahman is in islamitische landen een veelvoorkomende naam. 

 Abdoer Rahman Khan, emir van Afghanistan (1880–1901)
 Tuanku Abdul Rahman, eerste koning van Maleisië (1957–1960)
 Tunku Abdul Rahman (1903-1990), Maleis politicus
 Abdul Rahman (voetballer) (1987), Bruneis voetballer
 Zaak-Abdul Rahman, rechtszaak tegen een Afghaanse moslim die christen werd